Il campionato mondiale di snooker 2007 si è disputato dal 21 aprile al 7 maggio 2007 (con la finale proseguita fino alle prime ore dell'8 maggio) presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Graeme Dott ha perso al primo turno 7–10 contro Ian McCulloch ed è diventato il 14° campione del mondo caduto nella cosiddetta "maledizione del Crucible" secondo la quale chi vince il primo titolo non riesce a replicare l'anno seguente.

Il primo turno ha visto la "sfida dei campioni" con John Parrott, vincitore nel 1991, battere il sei volte campione Steve Davis per 10-9.

John Higgins ha vinto il suo secondo titolo mondiale, a nove anni di distanza dal primo, battendo Mark Selby 18–13 nella finale.

Durante la semifinale, al 29° frame, Higgins ha realizzato il 1000° century break al Crucible.

Montepremi

 Vincitore: £ 220.000
 Finalista: £ 110.000
 Semifinalisti: £ 42.000
 Quarti di finale: £ 22.000
 Ottavi di finale: £ 14.000
 Sedicesimi di finale: £ 10.600

Break più alto: £ 10.000
Maximum break: £ 147.000

Tabellone finale
Sono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie (ogni campionato ha 16 teste di serie e 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni).

Note 

2007
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2007